Þorláksson est un patronyme islandais dérivé du prénom Þorlák (islandais : Þorlákur) et notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), évêque de Skálholt de 1269 à 1298 ;
 Guðbrandur Þorláksson (1541–1627), mathématicien, cartographe et évêque islandais ;
  (), évêque de Skálholt de 1674 à 1697 ;
  (1744–1819), poète et traducteur islandais ;
 Þórarinn Þorláksson (1867–1924), peintre islandais ;
 Jón Þorláksson (1877–1935), homme politique islandais ;
  (1934–2009), athlète islandais.

Notes et références